Heinrich Dittmer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Dittmer (Mediziner) (1777–nach 1822), deutscher Mediziner, Militär und Autor 
 Heinrich Dittmer (Illustrator) (1918–??), deutscher Illustrator 
 Heinrich Wilhelm Dittmer (1814–1886), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB 

Siehe auch:
 Heinrich Dittmers (1625?–1677), deutsch-dänischer Maler und Kupferstecher
 Heinrich Dittmar